Замок Глэмис () — шотландский замок, который расположен рядом с деревней Гламс, в округе Ангус, в Шотландии. Ранее крепость считалась королевским охотничьим домиком. Резиденция семейства Боуз-Лайон, графов Стратмор и Кингхорн.

История 
Замысел о постройке замка Глэмис был предоставлен сэру Джону Лиону, королём Робертом II в 1372 году.

Замок был построен в 1376 году. В XV веке здание было значительно перестроено, добавлены башни, но самые большие изменения произошли в XVII-XVIII веках, когда замок перестали использовать как оборонительное сооружение.

В замке Глэмис прошло детство матери королевы Елизаветы II, Елизаветы Боуз-Лайон; также здесь родилась младшая сестра королевы — принцесса Маргарет. Ныне замок принадлежит внучатому племяннику королевы графу Стратмор и частично открыт для посещения общественности. В одном крыле замка расположен музей, другое крыло служит жилищем для хозяев замка.

Легенды и мифы 
Говорят, что король Малкольм II был убит в Глэмисе в XI веке. Леди Джанет Дуглас, вдова лорда Глэмиса, была сожжена на костре как ведьма в 1540 году Яковом V. Также легенды гласят, что в замке была секретная комната, в которой дворяне играли в карты с самим дьяволом.

См. также 
 Список замков Шотландии
 Малькольм II
 Елизавета Боуз-Лайон
 Принцесса Маргарет

Примечания

Ссылки 
 Вид с воздуха на замок Глэмис 
 Призраки и привидения в замке Глэмис
 Монстр из Глэмиса

Замки, построенные в XIV веке
Замки Ангуса
Клан Лайон